En Pologne, Kuźnica est le nom :

dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Kuźnica, un hameau.

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 du village de Kuźnica

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 du village de Kuźnica

dans la voïvodie de Łódź
du village de Kuźnica, dans la gmina de Rusiec
 du village de Kuźnica, dans la gmina de Zelów
 du village de Kuźnica, dans la gmina de Nowa Brzeźnica
 du village de Kuźnica, dans la gmina de Sulmierzyce
 du village de Kuźnica, dans le powiat de Radomsko
 du village de Kuźnica, dans le powiat de Wieluń

dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Kuźnica

dans la voïvodie d'Opole
 du village de Kuźnica

dans la voïvodie de Podlachie
 de la gmina de Kuźnica, dans le powiat de Sokółka
 du village de Kuźnica, chef-lieu de cette gmina
dans la voïvodie de Poméranie
du hameau de Kuźnica

dans la voïvodie de Silésie
 du village de Kuźnica